Verschiedene Schiffe der britischen Marine erhielten den Namen HMS Unicorn:

 HMS Unicorn (1544) - Ursprünglich ein schottisches Schiff (36 Kanonen), das 1544 von den Engländern gekapert wurde. Verkauft im Jahr 1555.
 HMS Unicorn (1634) - Kriegsschiff mit 56 Kanonen. Am 27. Januar 1687 verkauft nach Beteiligung an allen drei Englisch-Niederländische Seekriegen.
 HMS Unicorn (1666) - Kriegsschiff mit 6 Kanonen und rund 180 ts Verdrängung, 1666 gekauft, im Juni 1667 als Blockschiff in Chatham versenkt.
 HMS Unicorn (1748), eine 28-Kanonen-Segelfregatte der Royal Navy im 18. Jahrhundert.
 HMS Unicorn (1794), eine 32-Kanonen-Fregatte zur Zeit der französischen Revolution und der napoleonischen Kriege.
 HMS Unicorn (1824), eine Fregatte der Leda-Klasse; 1824 in Dienst gestellt und heute Museumsschiff in Dundee, Schottland.
 HMS Unicorn (I72), ein leichter Flugzeugträger der am Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg teilnahm.
 HMS Unicorn (S43), ein U-Boot der Upholder-Klasse, 1993 in Dienst gestellt.

Einzelnachweise 

Unicorn